Le qualificazioni del singolare  dell'Allianz Suisse Open Gstaad 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Allianz Suisse Open Gstaad  2010 prevedevano 22 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Jurij Ščukin (Qualificato)
 Marc Gicquel (ultimo turno)
 Ruben Bemelmans (ultimo turno)
 Andreas Haider-Maurer (Qualificato)

 Gerard Granollers-Pujol (ultimo turno)
 Farruch Dustov (Qualificato)
 Baptiste Dupuy (secondo turno)
 Fernando Vicente (ultimo turno)

Qualificati 

 Jurij Ščukin
 Yann Marti

 Farruch Dustov
 Andreas Haider-Maurer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Allianz Suisse Open Gstaad 2010
ATP World Tour 2010